Ніженка

 Ніженка (село)
 Ніженка (фільм, 1920)